Mamemo – serial animowany produkcji francuskiej z 1999 roku. Emitowany w Polsce w MiniMaxie i w MiniMini.

Opis 
Mamemo to główny bohater serialu animowanego pod tym samym tytułem. Jego najlepszym przyjacielem, jest wymyślona przez niego krowa, obdarzona niezwykłym talentem do przybierania różnych postaci. Krowa zmienia się we wszystko, o czym tylko pomyśli Mamemo. Może być rowerem, plażowym ręcznikiem, innym razem plecakiem... 
Nikt nie wie, co może zdarzyć się za chwilę. Jedno jest jednak pewne - każdy dzień i każdy odcinek niesie ze sobą nową przygodę, która tylko czeka, by zostać odkrytą...

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1999
Seriale telewizyjne zakończone w 1999